Serrière est un nom de famille porté par plusieurs personnes dont

 Ood Serrière (1981-), illustratrice française
 Patrick Serrière (1960-), rugbyman français
 Sébastien Serrière (1972-), cycliste français

Voir aussi 
C'est aussi le nom d'une rivière suisse : la  Serrière